Самодрежа може бити:

 Црква Самодрежа, храм Српске православне цркве у истоименом насељу
 Самодрежа (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија

Види још 
 Самодража